Обская — грузовая железнодорожная станция Северной железной дороги и одноимённый микрорайон в городе Лабытнанги  Ямало-Ненецкого автономного округа.

Посёлок расположен в просторной тундре у подножия Полярного Урала.

Пригородное сообщение по станции отсутствует. Находится на линии Чум — Харп — Лабытнанги.

С 1986 года по 2011 год длилось строительство железной дороги «Обская — Бованенково — Карская». С октября 2009 года начались грузовые операции на станции Обская. Планируется, что к 2030 году дорога будет продлена и соединит станцию Обская с морским портом в селе Харасавэй, а также будут построены ветки морского порта у вахтового посёлка Сабетта и до села Новый Порт.

После того, как будет сформирован железнодорожный Северный широтный ход (Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево), планируется возведение железной дороги «Полуночное — Обская».

Дальнее следование по станции 
По состоянию на декабрь 2018 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 История станции Обская

Станции Сосногорского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ямало-Ненецкого автономного округа
Транспорт Лабытнанги